Vila Nova da Rainha ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Vila Nova da Rainha (Azambuja)
 Vila Nova da Rainha (Tondela)